Magnus Svensson er navnet på flere personer.
 Magnus Svensson (fodboldspiller)
 Magnus Svensson (ishockeyspiller)
 Magnus Svensson (floorballspiller)
 Magnus Svensson (politiker)